St. Valentine’s Day – album kompilacyjny wydany w 1948 roku, złożony z nagrań Decca Records wykonanych przez Binga Crosby’ego.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na zestawie czterech płyt o prędkości 78 obr./min, Decca Album No. A-621.

płyta 1

płyta 2

płyta 3

płyta 4

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1948
Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records